За́ммер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Заммер, Клаус (род. 1942) — немецкий футболист и тренер.
 Заммер, Маттиас (род. 1967) — немецкий футболист и тренер.